Markéta Francouzská (1158 – 1197, Tyros) byla anglickou, uherskou a chorvatskou královnou z dynastie Kapetovců.

Život 
Markéta byla nejstarší dcerou francouzského krále Ludvíka VII. a jeho druhé manželky Konstancie, dcery kastilského krále Alfonse VII.

31. srpna 1158 se na hradě v Gisors dohodl anglický král Jindřich Plantagenet a francouzský král Ludvík VII. o zásnubách svých dětí. Půlroční Markéta byla zasnoubena s tříletým Jindřichem. Pikantní byla skutečnost, že budoucí Markétina tchyně Eleonora Akvitánská byla bývalou manželkou jejího otce Ludvíka VII. Jindřich Plantagenet chtěl sňatkem sjednotit království anglické a francouzské v případě, že by se francouzskému králi nepodařilo počít tolik vytouženého dědice. Markéta přinesla svým sňatkem věno v podobě strategicky důležitého hrabství Vexin, které leželo mezi anglickou Normandií a Ile-de-France, výsostným územím francouzských králů.

Po smrti Konstancie Kastilské roku 1160 se Ludvík VII. spěšně oženil s mladičkou Adélou ze Champagne a o pět let později se konečně dočkal syna. Jindřich Plantagenet reagoval na Ludvíkův nový sňatek urychlenou svatbou Jindřicha Mladíka s Markétou, přestože nenabyli ještě potřebného věku.

Roku 1170 byl Jindřich Mladík korunován králem a stal se tak spoluvládcem svého otce. Korunovace Jindřicha s Markétou proběhla v létě 1172 v katedrále ve Winchesteru. V červnu 1177 se Jindřichovi a Markétě narodil syn Vilém, který brzy po narození zemřel. Do té doby spokojené manželství se začalo hroutit. Důvodem byla zřejmě i Markétina neplodnost. Roku 1182 se u dvora začala šířit pomluva, že Jindřichův nejlepší přítel, Guillaume le Maréchal, má milenecký poměr s Markétou. Jindřich pomluvám uvěřil a Markétu ode dvora vyhnal zpět do její rodné Francie. Guillaume le Maréchal opustil svého panovníka sám. Mladý král zemřel o rok později na úplavici.

Roku 1186 se vdova Markéta znovu provdala za ovdovělého uherského krále Bélu III. Ani v novém manželství se jí nepodařilo přivést na svět potomka a po manželově smrti roku 1196 prodala veškerý svůj majetek a vydala se na cestu do Svaté země, která se jí stala osudnou. Zemřela v Tyru ve věku necelých čtyřiceti let a byla pohřbena v místní katedrále.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Francouzské osobnosti 12. století
Francouzky 12. století
Kapetovci
Francouzské princezny
Anglické královny
Uherské královny
Chorvatské královny
Pohřbení v Libanonu
Narození v roce 1158
Úmrtí v roce 1197
Ženy